Renovação (álbum de Lauriete)
 Renovação (revista)
 Restauração Meiji

Desambiguação